Ocean Drive – strada della città statunitense di Miami Beach
Ocean Drive – album dei Lighthouse Family del 1995
Ocean Drive – singolo dei Lighthouse Family del 1995
Ocean Drive – singolo di Duke Dumont del 2015